Отвідабергс ФФ () — шведський футбольний клуб із однойменного міста.

Історія 
Заснований 1 липня 1907 року як Отвідабергс ІФ (Åtvidabergs idrottsförening). Теперішня назва з 1935 року.

Виступав у найвищому дивізіоні Швеції, з якого вибув 2015 року. Провів у Аллсвенскан 20 сезонів: зіграв 512 матчів, у яких здобув 117 перемог, 118 нічиїх і 217 поразок, різниця м'ячів 713-766.

Досягнення 
Чемпіонат Швеції:
 Чемпіон (2): 1972, 1973
 Срібний призер (2): 1970, 1971

Кубок Швеції:
 Володар кубка (2): 1969–1970, 1970–1971
 Фіналіст (4): 1946, 1972–1973, 1978–1979, 2005

Сезони в чемпіонаті Швеції

Виступи в єврокубках

Кубок європейських чемпіонів:

8 матчів, 4 перемоги, 4 поразки, різниця м'ячів 12-12.

Кубок володарів кубків УЄФА:

8 матчів, 1 перемога, 5 нічиїх, 2 поразки, різниця м'ячів 9-12.

Кубок УЄФА:

8 матчів, 3 перемоги, 2 нічиї, 3 поразки, різниця м'ячів 16-18.

 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 — 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 фіналу.
 1Q, 2Q — кваліфікаційні раунди.
 1R — перший раунд.

Разом: 24 матчі, 8 перемог, 7 нічиїх, 9 поразок, різниця м'ячів 37-42.

Відомі гравці 
  Ральф Едстрем
  Бенгт Густавссон
  Кент Карлссон
  Роланд Сандберг
  Конні Торстенссон

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка 

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1907